Le nom propre Borer est porté comme patronyme par plusieurs personnalités :
 Alain Borer, écrivain français.
 Casey Borer, joueur de hockey sur glace américain.
 Fabrice Borer, footballeur suisse.
 Roland Borer, personnalité politique suisse.
 Thomas Borer, diplomate suisse.
 En anglais « borer » désigne des insectes foreurs d'un genre de lépidoptères de la famille des crambidés.